Rascaviejas puede referirse a:
 El nombre común de la planta Adenocarpus complicatus.
 El nombre común de la planta Adenocarpus decorticans.
 El nombre común de la planta Launaea arborescens.
 El nombre común de la planta Lithodora fruticosa.
 El nombre común de la planta Lycium europaeum.
 El nombre común de la planta Lycium intricatum.